Epimecinus är ett släkte av spindlar. Epimecinus ingår i familjen Desidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Epimecinus